Voici la liste des planètes mineures numérotées de 499001 à 500000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 499001 à 500000

499001-499100

499101-499200

499201-499300

499301-499400

499401-499500

499501-499600

499601-499700

499701-499800

499801-499900

499901-500000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000